Секьюритизация может означать:
 Секьюритизация  — форма привлечения финансирования.
 Секьюритизация — политологическая концепция.